Lactarius Mons, nom llatí d'una muntanya prop de Stabia a Campania.
 Lactarius, gènere dels fongs. Hi pertanyen entre altres el rovelló i el pinetell.